Shmi Skywalker is een Star Wars-personage in "The Skywalker Saga", en is de moeder van Anakin Skywalker en stiefmoeder van Owen Lars.

Biografie 
Shmi Skywalker was een slaaf op Tatooine toen ze onverwacht zwanger werd van Anakin Skywalker. Ze beweert zelf in Star Wars: Episode I: The Phanthom Menace dat er geen vader was. In de Expanded Universe of Legends heeft Darth Sidious Shmi zwanger gemaakt door leven te creëren met de Force.

Episode I: The Phanthom Menace 
Shmi is ondertussen al negen jaar de moeder van Anakin. Ze leven maar een eenvoudig slavenleven op de woestijnplaneet Tatooine. Totdat Anakin ontdekt wordt door de Jedi-Meester Qui-Gon jinn die ziet dat hij sterk is in de Force, en waarvan hij denkt dat hij wel eens de "Chosen One" kan zijn. Door het winnen van een weddenschap mag hij Anakin meenemen naar Coruscant om hem daar te trainen als Jedi. Shmi blijft echter achter op Tatooine om verder te leven als slaaf.

Episode II: Attack of the Clones 
Wanneer Anakin Skywalker zijn moeder terug komt bezoeken op Tatooine, tien jaar later, blijkt ze ondertussen geen slaaf meer te zijn, en ook getrouwd te zijn met Cliegg Lars. Ze wonen samen op de Lars Homestead, waar Anakin naartoe wordt gestuurd. Daar hoort hij van Cliegg dat Shmi al een maand geleden ontvoerd was door Tusken Raiders. Anakin beslist om zijn moeder te gaan zoeken. Hij vindt haar ook bij de Tusken Raiders, waar Shmi door haar verwondingen sterft in de handen van haar zoon.

Shmi's rol in Anakin Skywalkers leven 
Shmi speelt samen met Padmé Amidala een grote rol in Anakin Skywalkers keer naar de Dark Side. Omdat Anakin vroegs af aan in zijn leven werd weggenomen van zijn moeder, waardoor hij veel ongerust was om zijn moeder. De dood van Shmi maakten het leven van Anakin Skywalker niet gemakkelijker. Hij vermoorde bijvoorbeeld al de Tusken Raiders in het kamp, die hij als schuldige zag voor de dood van zijn moeder.

"I... I killed them. I killed them all. They're dead, every single one of them. And not just the men, but the women and the children too. They're like animals, and I slaughtered them like animals. I hate them!"

- Anakin Skywalker over zijn reactie op de dood van zijn moeder tegen Padmé Amidala

Stamboom Skywalkerfamilie 

Star Wars